Kayak – imbarcazione
Canoa/kayak – sport
Kayak – azienda
Kayak – gruppo musicale
 Kayak – isola del golfo dell'Alaska, USA.